Welsh Open 2009 – szósty turniej rankingowy sezonu snookerowego 2008/2009, który odbył się 16–22 lutego 2009 w hali widowiskowej Newport Centre w Newport. Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Mark Selby, który przegrał w ćwierćfinale z Anthonym Hamiltonem 3:5.

Mecze kwalifikacyjne odbyły się 3–6 lutego 2009 w Prestatynie. Ze względów marketingowych trzy mecze z udziałem walijskich snookerzystów (Mark J. Williams, Matthew Stevens, Dominic Dale) zostały przeniesione do fazy głównej turnieju i rozegrane w Newport.

Zwycięzcą turnieju został Allister Carter, który w finale pokonał Joe Swaila 9:5. Dla Cartera był to pierwszy triumf w imprezie rankingowej w karierze. Był to jednocześnie jego drugi występ w finale turnieju rankingowego (pierwszym były MŚ 2008). 29-letni Anglik zapewnił sobie zwycięstwo dzięki znakomitej postawie w drugiej sesji meczu finałowego, w której wygrał wszystkie sześć frame’ów i od stanu 3:5 doprowadził do wyniku 9:5.

Jego rywal, Joe Swail, po raz pierwszy w karierze wystąpił w finale turnieju rankingowego (wcześniej przegrywał w dziewięciu półfinałach m.in. dwa razy w Mistrzostwach świata).

Nagrody 

Łączna pula nagród to 225,5 tysiąca funtów brytyjskich. Zwycięzca turnieju otrzymał £35 000, zdobywca drugiego miejsca £17 500. Zawodnicy, którzy przegrali półfinał otrzymali £8 750. Za dojście do wcześniejszych faz rozgrywek przewidziano następujące nagrody pieniężne:

 Ćwierćfinał: £6 500
 Ostatnia 16: £4 275
 Ostatnia 32: £2 750
 Ostatnia 48: £1 725
 Ostatnia 64: £1 325

Dodatkowo zarezerwowano £20 000 dla zdobywcy breaka maksymalnego (zdobytego w fazie telewizyjnej) oraz £1 000 dla breaka maksymalnego zdobytego we wcześniejszej fazie turnieju.

Za najwyższy break w fazie telewizyjnej organizatorzy płacili £2 000 oraz £500 za najwyższy break we wcześniejszej fazie.

Wydarzenia  związane z turniejem 
 Finał turnieju sędziował Colin Humphries, był to jego debiut w tej roli.
 Pierwszą rundę turnieju przeszło 12 graczy rozstawionych (z czołowej szesnastki światowego rankingu) oraz 4 graczy nierozstawionych.
 Lider światowego rankingu – Ronnie O’Sullivan zakończył swój udział w turnieju w rundzie drugiej ulegając 3:5 Marco Fu.
 Drugą rundę turnieju przeszło 6 graczy rozstawionych oraz 2 nierozstawionych (Joe Swail oraz Anthony Hamilton).
 Ćwierćfinał turnieju przeszło 2 graczy rozstawionych oraz 2 nierozstawionych.
 Obrońca tytułu – Mark Selby przegrał w ćwierćfinale z Anthonym Hamiltonem 3:5.
 Joe Swail po raz pierwszy w karierze awansował do finału turnieju rankingowego.
 Allister Carter po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rankingowy.
 Po zakończeniu turnieju, Allister Carter awansował na 3 miejsce na prowizorycznej liście rankingowej na sezon 2009/10.

Zawodnicy

Zawodnicy rozstawieni 
W turnieju na 1. pozycji rozstawiony został obrońca tytułu. Jako drugi rozstawiony został aktualny Mistrz świata. Następni gracze byli rozstawiani według kolejności zajmowanej na światowej liście rankingowej.

Zawodnicy nierozstawieni 
Poniżsi zawodnicy uzyskali awans do turnieju Welsh Open poprzez udział w kwalifikacjach (w nawiasie numer zajmowany na liście rankingowej ówczesnego sezonu):

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju zasadniczego 
  Marco Fu 142, 117, 115, 101
  Allister Carter 141, 119, 116, 109
  Anthony Hamilton 136, 116, 100
  Martin Gould 135
  Steve Davis 132
  David Gilbert 131, 115
  John Higgins 129, 101
  Mark Selby 126
  Dominic Dale 124, 104
  Neil Robertson 124, 107
 	Ronnie O’Sullivan 118
  Shaun Murphy 116, 109, 105
  Paul Davies 110
  Ryan Day 109, 104
  Michael Judge 109
  Joe Perry 107
  Joe Swail 105 
  Graeme Dott 105
  Barry Pinches 102
  Stephen Maguire 101

Statystyki turnieju

Statystyki pierwszej rundy 

 Liczba uczestników rundy: 32 zawodników
 Liczba rozstawionych zawodników w rundzie: 16
 Liczba nierozstawionych zawodników w rundzie: 16
 Liczba zwycięstw zawodników rozstawionych: 11
 Liczba zwycięstw zawodników nierozstawionych: 5
 Liczba rozegranych partii (maksymalnie możliwa): 119 (144)
 Średnia liczba partii w meczu: 7,44
 Najwyższe zwycięstwo: 5-0
 Liczba meczów rozstrzygniętych w ostatniej partii: 2

Statystyki drugiej rundy 

 Liczba uczestników rundy: 16 zawodników
 Liczba rozstawionych zawodników w rundzie: 11
 Liczba nierozstawionych zawodników w rundzie: 5
 Liczba zwycięstw zawodników rozstawionych: 6
 Liczba zwycięstw zawodników nierozstawionych: 2
 Liczba rozegranych partii (maksymalnie możliwa): 61 (72)
 Średnia liczba partii w meczu: 7,63
 Najwyższe zwycięstwo: 5-1
 Liczba meczów rozstrzygniętych w ostatniej partii: 3

Statystyki ćwierćfinałów 

 Liczba uczestników rundy: 8 zawodników
 Liczba rozstawionych zawodników w rundzie: 6
 Liczba nierozstawionych zawodników w rundzie: 2
 Liczba zwycięstw zawodników rozstawionych: 2
 Liczba zwycięstw zawodników nierozstawionych: 2
 Liczba rozegranych partii (maksymalnie możliwa): 31 (36)
 Średnia liczba partii w meczu: 7,75
 Najwyższe zwycięstwo: 5-2
 Liczba meczów rozstrzygniętych w ostatniej partii: 1

Statystyki półfinałów 

 Liczba uczestników rundy: 4 zawodników
 Liczba rozstawionych zawodników w rundzie: 2
 Liczba nierozstawionych zawodników w rundzie: 2
 Liczba zwycięstw zawodników rozstawionych: 1
 Liczba zwycięstw zawodników nierozstawionych: 1
 Liczba rozegranych partii (maksymalnie możliwa): 21 (22)
 Średnia liczba partii w meczu: 10,50
 Najwyższe zwycięstwo: 6-4
 Liczba meczów rozstrzygniętych w ostatniej partii: 1

Kwalifikacje 
Poniższe mecze (poza oznaczonymi *) były rozgrywane od 3 do 6 lutego 2009 roku w Pontin’s Centre, w Prestatyn (Walia). Wyłoniły one 16 zawodników, którzy w pierwszej rundzie turnieju zmierzyli się z najlepszą 16 światowego rankingu snookerowego.

Drabinka kwalifikacji 

Mecze oznaczone * były ze względów komercyjnych rozgrywane w Newport przed fazą główną turnieju.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 
  Barry Pinches 136 
  Daniel Wells 132
  Stuart Pettman 132
  Jamie Burnett 131, 112, 110 
  Martin Gould 128, 105 
  Andrew Norman 123
  Liang Wenbo 122, 108
  Andy Lee 120
  Alan McManus 119
  Gerard Greene 111
  Paul Davison 109
  Patrick Wallace 102

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Welsh Open na stronie Światowej Federacji Snookera 
  
 Wyniki turnieju na stronie bbc.co.uk 
 Drabinka turniejowa na stronie 147.pl 
  

2009 w sporcie
Welsh Open
2009 w Walii